Amerikai Egyesült Államok
 Fox-sziget (Alaszka)
 Fox-sziget (Rhode Island)
 Fox-sziget (Waltham), Massachusetts
 Fox-sziget (Washington)

 Falkland-szigetek
 Fox-sziget (Falkland-szigetek)

 Kanada
 Fox-sziget (Ontario)